Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as US Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki azonban az elődöntőben sérülés miatt az elődöntőben feladni kényszerült a mérkőzését Juan Martín del Potro ellen.

Az elért eredményétől függően Roger Federer és Rafael Nadal volt az esélyes arra, hogy a torna után világranglista élére kerüljön. Nadal az elődöntőig jutott, míg Federer a negyeddöntőben kiesett, így Nadal megőrizte elsőségét.

A tornagyőzelmet Novak Đoković szerezte meg, miután a döntőben  6–3, 7–6(4), 6–3 arányban győzött Juan Martín del Potro ellen. Ezzel harmadik US Open trófeáját nyerte, egyben 14. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte, amellyel beérte Pete Samprast, és a harmadik helyre került a Grand Slam-tornagyőzelmek számát tekintve.

Utoljára vett részt Grand Slam-tornán a korábbi világranglista 3. helyezett David Ferrer, valamint Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Gilles Müller és Florian Mayer, továbbá a kétszeres US Open-elődöntős, egykori világranglista 8. helyezett Mihail Juzsnij is.

A magyar férfi teniszezők közül a világranglistán elfoglalt helyezése alapján egyedül Fucsovics Márton szerzett jogot a főtáblán való indulásra, de az első körben vereséget szenvedett a későbbi győztes Novak Đokovićtól.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények
A selejtező eredményei

F1